Il doppio del torneo di tennis BMW Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Boris Becker e Wojciech Fibak che hanno battuto in finale Eric Fromm e Florin Segărceanu 6-4, 4-6, 6-1.

Teste di serie 

 Bernard Mitton /  Butch Walts (quarti di finale)
 Mike Bauer /  Brad Drewett (primo turno)

 Libor Pimek /  Balázs Taróczy (quarti di finale)
 John Lloyd /  Wally Masur (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 1984